Југославија може да се односи на:

 Југославија, појам за заједничну државу јужних Словена;

или:

 „Прва” или „Версајска” Југославија (1918—1945), југословенска краљевина:
 Краљевство Срба, Хрвата и Словенаца (1. 12. 1918 — 15. 7. 1920),
 Краљевина Срба, Хрвата и Словенаца (15. 7. 1920 — 3. 10. 1929),
 Краљевина Југославија (3. 10. 1929 — 29. 11. 1945);
 „Друга”, „авнојевска” или „Титова” Југославија (1945—1992), југословенска република:
 Демократска Федеративна Југославија (7. 3. 1945 — 29. 11. 1945), прелазна фаза између Краљевине Југославије и ФНР Југославије,
 Федеративна Народна Република Југославија (29. 11. 1945 — 7. 4. 1963),
 Социјалистичка Федеративна Република Југославија (7. 4. 1963 — 27. 4. 1992),
 „Крња” Југославија (25. 6. 1991 — 27. 4. 1992);
 „Трећа” Југославија (1992—2006), југословенска република:
 Савезна Република Југославија (27. 4. 1992 — 4. 2. 2003),
 Србија и Црна Гора (4. 2. 2003 — 3/5. 6. 2006);

остало:
 више истоимених књига,
 1554 Југославија, астероид,
 Велика Југославија, иредентистичка идеја,
 СК Југославија, бивши фудбалски клуб из Београда

Види још 
 Јужни Словени
 Југословени (вишезначна одредница)
 Крња Југославија (вишезначна одредница)

Напомене

Референце 

an:Yugoslavia
bs:Jugoslavija (čvor)
ca:Iugoslàvia (desambiguació)
es:Yugoslavia (desambiguación)
hr:Jugoslavija
tr:Yugoslavya (anlam ayrımı)